Şəmkir bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Şəmkir (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Şəmkir (Rayon)